

Artyści 
 Andy Taylor – brytyjski gitarzysta muzyki pop
 Andrew Taylor – brytyjski pisarz
 Barbara Taylor Bradford – angielska pisarka
 Bert Taylor – amerykański publicysta, satyryk i poeta
 Butch Taylor – kompozytor, pisarz i klawiszowiec
 Cecil Taylor – amerykański pianista i poeta, jeden z twórców free jazzu
 Chad Taylor – amerykański gitarzysta zespołu Live
 Christine Taylor – amerykańska aktorka
 Corey Taylor – amerykański pisarz, muzyk, wokalista, aktor oraz producent muzyczny
 Dallas Taylor – amerykański muzyk, perkusista folkrockowej grupy Crosby, Stills and Nash
 Dallas Taylor – amerykański muzyk, wokalista oraz założyciel metalcore’owej grupy Underoath
 Dick Taylor – brytyjski muzyk
 Don Taylor – amerykański reżyser i aktor filmowy
 Edward Taylor – amerykański purytanin, poeta
 Edward Taylor – brytyjski pisarz
 Eliza Taylor-Cotter – australijska aktorka
 Elizabeth Taylor – amerykańska aktorka
 Emma Taylor-Isherwood – aktorka kanadyjska
 Estelle Taylor − amerykańska aktorka filmowa i teatralna
 Jayceon Terrell Taylor – amerykański raper
 Hound Dog Taylor – amerykański wokalista i gitarzysta bluesowy
 James Taylor – amerykański piosenkarz i gitarzysta rockowy
 Jeannine Taylor – amerykańska aktorka filmowa, telewizyjna i estradowa
 John Taylor – basista Duran Duran
 June Taylor – amerykańska tancerka i choreograf
 Kathrine Kressmann Taylor – amerykańska pisarka, autorka „Adresata nieznanego”
 Kay Rebecca Taylor – angielska gwiazda filmów porno
 Katrina Laverne Taylor – amerykańska raperka znana jako Trina
 Koko Taylor – amerykańska piosenkarka bluesa
 Lauren-Marie Taylor – amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna
 Laurette Taylor – amerykańska aktorka
 Lili Taylor – amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna
 Mark Taylor – kanadyjski aktor
 Margaret Taylor Rutherford − angielska aktorka filmowa i teatralna
 Matthew G. Taylor – kanadyjski aktor filmowy i telewizyjny
 Mick Taylor – angielski muzyk
 Melvin Taylor – amerykański gitarzysta i wokalista bluesowy
 Phil Taylor – brytyjski perkusista
 Rachael Taylor − australijska aktorka filmowa i modelka
 Richard Taylor – nowozelandzki filmowiec
 Robert Taylor – amerykański aktor
 Roger Taylor – perkusista Queen
 Roger Taylor – perkusista Duran Duran
 Rod Taylor – amerykański aktor filmowy pochodzenia australijskiego
 Samuel Taylor Coleridge – angielski poeta
 Scout Taylor-Compton – amerykańska aktorka
 Tamara Taylor – kanadyjska aktorka telewizyjna
 Taylor Cole – amerykańska aktorka i była modelka
 Taylor Dayne – amerykańska piosenkarka
 Taylor Hackford – amerykański reżyser filmowy
 Taylor Handley – amerykański aktor
 Taylor Hanson – amerykański wokalista
 Taylor Hawkins – amerykański muzyk
 Taylor Hicks – amerykański wokalista muzyki soul
 Taylor Lautner – amerykański aktor i sportowiec
 Taylor Mitchell – kanadyjska piosenkarka folkowa
 Taylor Momsen – aktorka amerykańska i piosenkarka
 Taylor Rain – amerykańska aktorka pornograficzna
 Taylor Swift – amerykańska piosenkarka country i pop oraz autorka tekstów
 Taylor Ware – amerykańska piosenkarka śpiewająca w country
 Taylor York – amerykański muzyk
 Trevor Taylor – wokalista, były członek grupy Bad Boys Blue

Naukowcy 
 Archer Taylor – amerykański folklorysta i językoznawca
 Brook Taylor – angielski matematyk
 Charles Taylor – kanadyjski filozof
 Edmund Taylor Whittaker – angielski matematyk, fizyk i filozof
 Edward Taylor – ekonomista polski, twórca „poznańskiej szkoły ekonomicznej”
 Frederick Taylor – brytyjski historyk
 Frederick Winslow Taylor – amerykański inżynier, wynalazca
 Harriet Taylor Mill – filozofka, feministka
 Howard Taylor Ricketts – amerykański lekarz bakteriolog
 Joseph H. Taylor Jr. – amerykański astrofizyk, laureat Nagrody Nobla
 Karol Taylor – polski inżynier mechanik, konstruktor, profesor Politechniki Warszawskiej i Politechniki Gdańskiej
 Karol Taylor – polski mikrobiolog, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
 Richard E. Taylor – kanadyjski fizyk, laureat Nagrody Nobla
 Walter Willard Taylor – amerykański antropolog i archeolog,

Sportowcy 
 Andrew Taylor – angielski piłkarz
 Angelo Taylor – amerykański lekkoatleta, sprinter i płotkarz
 Brenda Taylor – kanadyjska wioślarka
 Charles Asampong Taylor – ghański piłkarz
 Daniel Taylor – amerykański lekkoatleta, kulomiot
 David Taylor – były walijski piłkarz
 Dennis Taylor – snookerzysta, reprezentant Irlandii Północnej, mistrz świata
 Elizabeth Taylor – kanadyjska lekkoatletka, płotkarka, medalistka olimpijska
 Emily Taylor – brytyjska wioślarka
 Gary Taylor – walijski sztangista, kulturysta, trójboista siłowy i strongman, pochodzenia kanadyjskiego
 Graham Taylor – angielski piłkarz i trener piłkarski
 Henry Taylor – były brytyjski kierowca wyścigowy
 Ian Taylor – brytyjski hokeista na trawie
 Ian Taylor – angielski piłkarz
 Ian Taylor – brytyjski kierowca rajdowy
 Jermain Taylor – amerykański bokser
 Joe Taylor – zawodnik amerykańskiego futbolu
 John Taylor – amerykański lekkoatleta
 John Taylor – brytyjski kierowca Formuły 1
 Maik Taylor – północnoirlandzki piłkarz
 Martin Taylor – angielski piłkarz
 Matthew Taylor – ujednoznacznienie (kilku piłkarzy)
 Megan Taylor – brytyjska łyżwiarka figurowa
 Meldrick Taylor – amerykański bokser
 Morgan Taylor – amerykański lekkoatleta płotkarz
 Oliver Taylor – australijski bokser
 Peter Taylor – nowozelandzki wioślarz
 Phil Taylor – angielski darter, wielokrotny mistrz świata w tej dyscyplinie
 Philip Taylor – brytyjski lekkoatleta
 Robin Bourne-Taylor – brytyjski wioślarz
 Robert Taylor – amerykański lekkoatleta, mistrz olimpijski
 Roger Taylor – brytyjski tenisista
 Ross Taylor – były kanadyjski hokeista
 Ryan Taylor – angielski piłkarz
 Steven Taylor – angielski piłkarz
 Stuart Taylor – angielski piłkarz
 Taylor Dent – amerykański tenisista
 Taylor Fletcher – amerykański narciarz
 Taylor Hall – kanadyjski hokeista
 Taylor Phinney – amerykański kolarz szosowy i torowy
 Taylor Twellman – amerykański piłkarz
 Taylor Washburn – amerykański wioślarz
 Tommy Taylor – angielski piłkarz
 Trevor Taylor – brytyjski kierowca wyścigowy
 Vince Taylor – amerykański kulturysta

Pozostali 
 Ann Taylor – brytyjska polityk
 Charles Taylor –  liberyjski polityk
 Chris Taylor – projektant gier komputerowych oraz przedsiębiorca
 Gene Taylor – amerykański polityk
 Henry Milton Taylor – bahamski polityk
 Jacek Taylor – polski polityk, adwokat, poseł na Sejm I i II kadencji
 James Hudson Taylor – pochodzący z Wielkiej Brytanii protestancki misjonarz w Chinach
 Jeremy Taylor – angielski duchowny anglikański i pisarz religijny
 John Edward Taylor – amerykański duchowny katolicki
 Joseph Taylor Robinson – amerykański polityk
 Keith Taylor – brytyjski polityk
 Leon Taylor (adwokat) – polski adwokat związany z Poznaniem
 Margaret Taylor – żona prezydenta USA Zacharego Taylora
 Maxwell Taylor – generał armii amerykańskiej
 Robert W. Taylor – amerykański informatyk
 Sarah Knox Taylor – córka prezydenta Stanów Zjednoczonych Zachary’ego Taylora
 Taylor McKenzie – amerykański Indianin Nawaho, pierwszy doktor medycyny z tego plemienia
 Zachary Taylor – prezydent USA

Postacie fikcyjne 
 Kelly Taylor – jedna z głównych fikcyjnych bohaterek amerykańskiego serialu telewizyjnego Beverly Hills, 90210
 Taylor Forrester – fikcyjna postać z serialu Moda na sukces

Lokalizacje

W Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Taylor – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Houston
 Taylor – miejscowość w stanie Arizona, w hrabstwie Navajo
 Taylor – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Columbia
 Taylor – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Harford
 Taylor – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 Taylor – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Lafayette
 Taylor – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cortland
 Taylor – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Loup
 Taylor – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stark
 Taylor – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lackawanna
 Taylor – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Williamson
 Taylor – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson
 Taylor – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Lincoln

Gminy 
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Columbia
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Craighead
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Nevada
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Greene
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Harrison
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Howard
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Owen
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Allamakee
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Appanoose
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dubuque
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Harrison
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Traverse
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Greene
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Grundy
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Shelby
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Sullivan
 Taylor (ang. Taylor Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cortland
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sargent
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Union
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Blair
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fulton
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lawrence
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hanson
 Taylor (ang. Taylor Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp

Hrabstwa 
 hrabstwo Taylor (ang. Taylor County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Taylor (ang. Taylor County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Taylor (ang. Taylor County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Taylor (ang. Taylor County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Taylor (ang. Taylor County) – w stanie Teksas
 hrabstwo Taylor (ang. Taylor County) – w stanie Wirginia Zachodnia
 hrabstwo Taylor (ang. Taylor County) – w stanie Wisconsin

Pozostałe 
 (2603) Taylor – planetoida z pasa głównego asteroid
 69P/Taylor – kometa okresowa należąca do rodziny komet Jowisza

Pozostałe 
 Taylor – piosenka hawajskiego muzyka Jacka Johnsona

Zobacz też 
 USS Taylor